A vas-szulfát a következő két kémiai vegyületet jelentheti:
Vas(II)-szulfát (FeSO4)
Vas(III)-szulfát (Fe2(SO4)3)